USS Portland har två fartyg döpts till i USA:s flotta, uppkallade efter städerna Portland, Maine, och Portland, Oregon:

, var en tung kryssare av Portland-klass, sjösatt 1932 och utrangerades 1959.
, var ett docklandningsfartyg av Anchorage-klass, sjösatt 1969 och utrangerades 2004.